Het Grigol Jomartidzestadion is een voetbalstadion in de Georgische stad Chasjoeri. In het stadion speelde FK Iveria Chasjoeri haar thuiswedstrijden.

Zie ook
 Lijst van voetbalstadions in Georgië

Voetbalstadion in Georgië
Sjida Kartli